łokieć – jednostka miary długości
 łokieć – potoczna nazwa stawu łokciowego

 Łokieć – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich
 Łokieć – nieistniejąca już wieś w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska

osoby o nazwisku Łokieć:
 Motel Łokieć – krawiec, działacz komunistyczny i związkowy